Kearns est un patronyme porté notamment par :

 Austin Kearns (1980-), joueur américain de baseball ;
 Billy Kearns (1923-1992), (acteur américain ;
 Brad Kearns (1965-), triathlète américain ;
 Bracken Kearns (1981-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Doris Kearns Goodwin (1943-), biographe, historienne et journaliste américaine ;
 Gerard Kearns (1984-), acteur anglais ;
 Jack Kearns (1882-1963), promoteur de boxe américain ;
 Joseph Kearns (1907-1962), acteur américain ,
 Phil Kearns (1967-), joueur de rugby à XV australien ;
 Robert Kearns (1927-2005), ingénieur américain ;
 Thomas Kearns (1862-1918), homme politique américain.